Kirill Maksimovitch Diakov - en  et en anglais  - (né le  à Nijni Taguil en Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie 
Formé au Spoutnik Nijni Taguil, il est choisi au deuxième tour, en quarante-septième position lors du repêchage d'entrée dans la KHL 2010 par le Iougra Khanty-Mansiïsk. Il débute en senior avec les Krylia Sovetov dans la VHL en 2010. Il rejoint le Iougra à l'issue de cette saison. Le , il obtient ses premières minutes de jeu dans la KHL chez le Traktor Tcheliabinsk.

Carrière internationale 
Il représente la Russie en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2009-2010 || Loko || MHL|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || MHK Krylia Sovetov || MHL || 36|| 6|| 13|| 19|| 46|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Krylia Sovetov || VHL || 22|| 3|| 3|| 6|| 20|| 5|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2011-2012 || Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 5|| 1|| 0|| 1|| 4|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2011-2012 || Mamonty Iougry || MHL|| 32|| 4|| 18|| 22|| 42|| 9|| 2|| 5|| 7|| 10
|-
| 2012-2013 ||Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 30|| 0|| 5|| 5|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Mamonty Iougry || MHL|| -|| -|| -|| -|| -|| 12|| 4|| 6|| 10|| 12
|-
| 2013-2014 ||Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 52|| 1|| 5|| 6|| 35|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Mamonty Iougry || MHL|| 6|| 0|| 2|| 2|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL ||3 ||0 || 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || HK Sarov || VHL ||17 ||3 || 6|| 9|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Lada Togliatti || KHL ||2 ||0 || 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 4|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL|| 26|| 1|| 2|| 3|| 13|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Roubine Tioumen || VHL || 4|| 1|| 0|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Metallourg Novokouznetsk || KHL || 21 || 0 || 2 || 2 || 28 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Ariada Voljsk || VHL || 25 || 4 || 9 || 13 || 16 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Lada Togliatti || KHL || 52 ||0 ||5 || 5 ||46 ||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Admiral Vladivostok || KHL || 48|| 3|| 16|| 19||31 ||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Iermak Angarsk || VHL || 2 ||0 ||1 || 1 ||0 ||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Admiral Vladivostok || KHL || 34||0 || 5|| 5|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || HK Iounost Minsk || Ekstraliga || 11||0 || 1|| 1|| 2|| 15|| 1|| 2|| 3|| 12
|-
| 2021-2022 || HK Sotchi || KHL || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || HKm Zvolen || Extraliga slovaque || 22 || 2 || 7 || 9 || 24 || 11|| 1|| 2|| 3|| 6
|-
| 2022-2023 || MHk 32 Liptovský Mikuláš || Extraliga slovaque || || || || || ||

Au niveau international 

| 2013 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 1|| 2|| 3|| 4|| +5|| align="left"|  Médaille de bronze

Références

Naissance en mai 1993
Naissance à Nijni Taguil
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage du Iougra Khanty-Mansiïsk
Joueur des Krylia Sovetov
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du HK Sarov
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Joueur du Lada Togliatti
Joueur du Roubine Tioumen
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du Ariada Voljsk
Joueur de l'Admiral Vladivostok
Joueur du Iermak Angarsk
Joueur du HK Sotchi